Les Essarts ist der Name dreier französischen Gemeinden:

Les Essarts (Eure) im Département Eure
Les Essarts (Vendée) im Département Vendée
Les Essarts (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher

sowie der Gemeinden mit Namenszusatz:
Les Essarts-le-Roi im Département Yvelines
Les Essarts-lès-Sézanne im Département Marne
Les Essarts-le-Vicomte im Département Marne

Sonstiges:
Rouen-les-Essarts, eine Motorsport-Rennstrecke bei Rouen

Siehe auch:
 Les Essards
 Essarts